Васюган — упразднённая деревня в Татарском районе Новосибирской области. Располагалась на территории современного Новопервомайского сельсовета. Ликвидирована в 1973 г.

География 
Располагалась на территории современного Новопервомайского сельсовета, между деревнями Воздвиженка и Кузнецово.

История 
В 1928 г. посёлок Васюган состоял из 49 хозяйств. Центр Васюганского сельсовета Татарского района Барабинского округа Сибирского края.

Население 
По переписи 1926 г. в посёлке проживало 214 человек (109 мужчин и 104 женщины), основное население — эсты.

Инфраструктура 
В поселке располагались школа и маслозавод.

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1973 году
Упразднённые населённые пункты Татарского района
Эстонские поселения вне Эстонии